Existuje více sakrálních staveb v různých vesnicích, obcích, městysech a městech České republiky a Polska, pojmenovaných Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova:
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Červené Poříčí): je kaple v obci Červené Poříčí, okres Klatovy, Plzeňský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Česká Jablonná): je kaple ve městě Přibyslav, místní část Česká Jablonná, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Dlouhá Louka): je novobarokní kaple z let 1908–1910 ve vesnici Dlouhá Louka, okres Teplice, Ústecký kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Jáchymov): nazývaná též Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Suchá) se nachází ve vsi Suchá, která je součást města Jáchymov, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Kamýk): nazývaná též kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, je drobná sakrální stavba na návsi obce Kamýk, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Lanžov): je kaple v obci Lanžov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Lešetice): je kaple v obci Lešetice, okres Příbram, Středočeský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Lhota Bubeneč): je kaple ve vesnici Lhota Bubeneč, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Oblanov): je kaple ve vsi Oblanov, Trutnov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj.
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Oslnovice): nazývaná též Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Oslnovice), je novodobá válečná kaple, původně postavená v roce 1915 v Brně, v roce 1969 rozebrána a znovu postavena v obci Oslnovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Proseč): je kaple v obci Proseč, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Pšov): je římskokatolická kaple v obci Pšov, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Račíněves): je kaple z přelomu 18. a 19. století v městyse Kácov, v části Račíněves, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Rychwałd): je historická kaplička (1757) v obci Rychwałd v okrese Źywiec ve Slezském vojvodství v Polsku.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Salmov): je kaple ve vesnici Salmov, okres Děčín, Ústecký kraj.
 Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Újezd): je kaple v obci Újezd (okres Beroun), okres Beroun, Středočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno